Het tennistoernooi van Wimbledon in 1972 bij de mannen werd voor de 86e keer gehouden van maandag 22 juni tot en met zondag 9 juli in de Londense wijk Wimbledon. De als eerste geplaatste Amerikaan Stan Smith won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Roemeen Ilie Năstase met 4-6, 6-3, 6-3, 4-6 en 7-5 te verslaan. De finale stond geprogrammeerd op zaterdag 8 juli, maar kon vanwege regen niet plaatsvinden op die dag. De finale is gespeeld op zondag 9 juli. Het was de eerste keer in de toernooigeschiedenis dat de finale op zondag werd gespeeld.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) zonder tiebreaksysteem. In elke set moest bij een  stand van 6-6 met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
  Stan Smith (winnaar)
  Ilie Năstase (finale)
  Manuel Orantes (halve finale)
  Andrés Gimeno (tweede ronde)
  Jan Kodeš (halve finale)
  Pierre Barthes (vierde ronde)
  Bob Hewitt (eerste ronde)
  Alex Metreveli (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1972